A SuperLiga de África (em inglês: Africa Super League) será uma competição anual continental de futebol organizada pela CAF e terá o seu início em Agosto de 2023. A competição foi oficialmente anunciada a 3 de Julho de 2022 e teve o seu lançamento a 10 de Agosto de 2022 em Arusha, Tanzânia, durante a 44ª Assembleia Ordinária Geral da CAF. A competição irá contar com 24 equipas de Elite de África e contará com um sistema de promoção/despromoção.

A Super Liga de África é um projecto criado para fazer crescer o valor do futebol em África através de investimentos, patrocínios, fundos de desenvolvimento e infra-estruturas melhoradas.

História 
O presidente da FIFA Gianni Infantino anunciou o torneio durante a sua visita a República Democrática do Congo em ocasião da celebração do 80º aniversário do clube TP Mazembe.

A 17 de Julho de 2021, o presidente da CAF, Patrice Motsepe, confirmou a implementação do projecto da Super Liga de África como um novo torneio conduzido pela CAF, com altos retornos financeiros para as partes envolvidas.

A 03 de Julho de 2022, Dr. Patrice Motsepe anunciou que o Comité Executivo da CAF decidiu que a Super Liga Africana terá o seu início em Agosto de 2023 e que uma cerimónia de lançamento iria decorrer a 10 de Agosto em Arusha, Tanzânia.

A 10 de Agosto de 2022, após a 44ª Assembleia Geral Ordinária da CAF, foram revelados mais detalhes como o nome oficial e informações sobre o formato da competição, da distribuição monetária, etc. Mas não foram esclarecidas todas as dúvidas como o que irá acontecer com as competições continentais já existentes como a Liga dos Campeões.

Formato 
Detalhes sobre o formato da competição foram divulgados durante a cerimónia de lançamento:

 A competição contará com 24 clubes divididos em 3 grupos regionalizados (norte, centro-oeste, sul-este) com 8 clubes por grupo e um máximo de 3 clubes por país
 Os clubes serão de pelo menos 16 países, dessa forma representando aproximadamente mil milhões de pessoas.
 Terá a duração de 10 meses, de Agosto a Maio
 A competição terá 197 jogos, com um máximo de 21 jogos feitos pelos finalistas, e play-offs de promoção/despromoção.
 A final será feita em jogo único em estádio neutro, em um jogo que a CAF planeja que seja "o Superbowl de África".

Distribuição Monetária 
Espera-se que a competição gere mais de USD 100 milhões, sendo que o vencedor da competição receba USD11.5 milhões e cada clube participante receba uma injecção monetária inicial de USD 2.5 milhões.

Alguns dos fundos da competição serão usados para alocar USD 1 milhão anualmente para cada um dos 54 países membros da CAF, somando assim USD 54 milhões por ano para o desenvolvimento do futebol em todas as nações africanas.

A CAF também irá receber USD 50 milhões por ano para desenvolver o futebol para os rapazes e raparigas, empregar staff de nível mundial, para melhorar e tornar todas as suas outras competições mais atractivas e apelativas para os espectadores, patrocinadores, adeptos e outros parceiros.

A Super Liga de África irá apoiar o crescimento do futebol de clubes, a construção e manutenção das infra-estruturas e instalações, além de treino e retenção do talento futebolístico no continente africano.

Ver também 

 Liga dos Campeões da CAF
 Taça das Confederações da CAF

!Artigos novos
Competições da Confederação Africana de Futebol

